Un jeune homme désigne un homme juvénile (voir Garçon).
 Jeune Homme est un album studio de Johnny Hallyday sorti en 1968.
 Jeune homme est une chanson interprétée par Johnny Hallyday, elle donne son nom à l'album.
 Jeune Homme est un film suisse de Christoph Schaub sorti en 2006.
 Jeune Homme en costume de majo est un tableau d'Édouard Manet réalisé en 1863.

Homonymie de titre